

Хощевка — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хощевка — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства